Жандён () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Синьи-л’Аббеи. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08236.

Коммуна расположена приблизительно в 185 км к северо-востоку от Парижа, в 80 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 17 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 276 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 172 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 142 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 82,6 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 142 активных работали 135 человек (72 мужчины и 63 женщины), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 30 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XII—XIII века). Содержит фрески XIX века, алтарь в стиле барокко, несколько резных капителей.
 Придорожное распятие перед церковью. Исторический памятник с 1963 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны